Ralph Gracie  (Rio de Janeiro, 25 de maio de 1971) é um lutador de jiu-jitsu e MMA brasileiro. É neto do introdutor do Jiu jitsu no Brasil, o grande mestre Carlos Gracie.

Filho de Vera Lucia e  Robson Gracie, Ralph é  irmão de Renzo Gracie, Flavia Gracie e do falecido Ryan Gracie da família Gracie..

O apelido, “O Pitbull”, surgiu nos tempos que lutava Vale-tudo. Ralph lutava no evento Extreme Fighting realizado em 18 de novembro de 1995 na Carolina do Norte nos Estados Unidos, quando os promotores observaram a sua tenacidade em cima dos ringues, o apelidaram de “The Pitbull”, que ficou e se tornou na sua imagem de marca..

O time Ralph Gracie faz parte de um conjunto de equipes da Família Gracie, denominado "RGA" (iniciais): Ryan Gracie Team, Renzo Gracie Team, Roberto Gordo, Roger Gracie e Rilion Gracie. A Família unida com suas equipes, reúne quase 500 filiais espalhadas pelo Brasil e em todo o mundo, treinando lutadores e competindo em alto nível tanto no Jiu Jitsu como no MMA.

Ligações externas 
  Ralph Gracie no Sherdog, página visitada em 16 de fevereiro de 2017.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Lutadores de MMA do Rio de Janeiro
Lutadores de jiu-jitsu do Rio de Janeiro
Família Gracie